Geometric Shapes è un blocco Unicode. È costituito dai 96 caratteri compresi nell'intervallo U+25A0-U+25FF.

Contiene figure geometriche, principalmente quadrati, triangoli e cerchi.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Miscellaneous Symbols

Unicode